Candoso (São Martinho) ou São Martinho de Candoso é uma freguesia portuguesa do município de Guimarães, com 2,21 km² de área e 1234 habitantes (censo de 2021). A sua densidade populacional é .

Demografia	
A população registada nos censos foi:

Património 
 Igreja de São Martinho de Candoso ou Igreja Matriz de São Martinho de Candoso

Política

Eleições autárquicas 

Freguesias de Guimarães